Václav Pavkovič (født 24. april 1936, død 17. november 2019) var en tjekkisk roer.

Pavkovič var med i Tjekkoslovakiets otter, der vandt en bronzemedalje ved Sommer-OL 1960 i Rom. Tjekkoslovakkerne blev kun besejret af Tyskland, der vandt guld, samt af Canada, der tog sølvmedaljerne. Bohumil Janoušek, Jan Jindra, Jiří Lundák, Stanislav Lusk, Luděk Pojezný, Jan Švéda, Josef Věntus og styrmand Miroslav Koníček udgjorde resten af bådens besætning.

OL-medaljer 
 1960:  Bronze i otter

Referencer

Eksterne henvisninger 

Roere fra Tjekkoslovakiet
Roere fra Tjekkiet